Op deze pagina staan de statistieken met betrekking tot het Europees kampioenschap handbal vrouwen 2020 in Denemarken. Het toernooi vond plaats van 3 december tot en met 20 december 2020.

Statistieken

Topscorers

Topscorers veldgoals

Topkeepers

Top-assists

Beste verdedigers 

2020V